Тази страница показва класирането и резултатите в група B от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Класирали се отбори:
 Италия и Франция си осигуряват участие на Евро 2008 на 17 ноември 2007 г. след победата на Италия с 2-0 над Шотландия и стават петият и шестият отбор от целия квалификационен цикъл, които се класират на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008